Guatambu (Brazilië), een Braziliaanse gemeente
 Guatambu (plant), de Balfourodendron riedelianum, een plant uit de Rutaceae familie
 Guatambu (hout), een houtsoort ook wel ivoorhout genoemd.